Ascella – in anatomia umana
Ascella – in botanica
Ascella – in astronomia